

Sante 
 Santa Sofia – Santa Sapienza di Dio
 Santa Sofia, o santa Sonia (†122) – vedova, martire a Roma (celebrata il 30 settembre nella chiesa cattolica, celebrata il 17 settembre nella chiesa ortodossa)
 Santa Sofia – vergine, martire a Roma (celebrata il 15 aprile)
 Santa Sofia – martire siciliana (celebrata il 10 settembre)
 Santa Sofia, o santa Suina (IV secolo) – vergine e martire sarda (celebrata il 15 ottobre)
 Santa Sofia di Fermo (†250) – martire in Fermo (celebrata il 30 aprile)
 Santa Sofia – martire con Irene (celebrata il 18 settembre)
 Santa Sofia d'Egitto (†200) – martire in Egitto (celebrata il 4 giugno)

Geografia

Colombia 
 Santa Sofía – comune del dipartimento di Boyacá

Italia 
 Santa Sofia – comune della provincia di Forlì-Cesena
 Santa Sofia d'Epiro – comune della provincia di Cosenza
 Santa Sofia – frazione di Torre d'Isola, in provincia di Pavia
 Santa Sofia Marecchia – frazione di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo
 Santa Sofia – frazione di Laconi, in provincia di Oristano

Altro 
 Santa Sofia – luogo di culto di Istanbul
 Santa Sofia – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Sofia